Роквилл () — топоним.

 Роквилл — город в штате Мэриленд, США.
 Роквилл — город в штате Миннесота, США.
 Роквилл — открытая наземная станция Вашингтонгского метро.